Liliputaner steht für:

 Bewohner von Liliput (fiktive Insel) aus dem Roman Gullivers Reisen von Jonathan Swift
 umgangssprachlich, diskriminierend: kleinwüchsige Menschen

Siehe auch:
 Liliput